Matthew o Matt Smith puede referirse a:

Cultura 
 Matt Smith (1982-), actor británico, de Northampton.
 Matthew Smith (1879-1959), pintor británico.

Deporte 
 Matt Smith (1982-), futbolista australiano;
 Matt Smith (1989-), futbolista británico, de Inglaterra;
 Matthew Smith (1999-), futbolista británico, de Gales;
 Matthew Smith (2000-), futbolista británico, de Inglaterra;
 Matthew Smith (1977-), remero estadounidense;

Tecnología
 Matthew Smith (1966-), programador de videojuegos británico;